Euro Hockey Challenge 2015 - cykl spotkań towarzyskich rozgrywanych po raz piąty przez 12 najlepszych reprezentacji narodowych w rankingu IIHF. W tych spotkaniach drużyny narodowe przygotowywały się do Mistrzostw Świata. Reprezentacje rywalizowały w 4 rundach łącznie grając po 8 meczów. Cykl rozpoczął się 1 kwietnia meczem Szwajcarii i Finlandii, a zakończył 26 kwietnia spotkaniem pomiędzy Francją, a Szwajcarią. Zwycięzcą została reprezentacja Czech.

Mecze 
1 Runda

 2 Runda

3 Runda

4 Runda

Tabela 
      = zwycięzca Euro Hockey Challenge

Bibliografia 
 

2015 w hokeju na lodzie